Copper River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Copper River (Alaska)
 Copper River (Wisconsin)